O’Leary steht für:
 O’Leary (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

O’Leary ist der Name folgender

Orte:
 O’Leary (Prince Edward Island), Kleinstadt im Prince County in der kanadischen Provinz Prince Edward Island

geografischer Objekte:
 O’Leary Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 O’Leary Ridges, Gebirgskämme im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Leary